Pillnitz steht für:

 Pillnitz, ein Stadtteil von Dresden
 Schloss Pillnitz, ein Schloss an der Elbe in Pillnitz
 Pillnitz (Schiff, 1857), ein Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 ein als Pillnitz in Dienst gestellter Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft (1884–1927), siehe Diesbar (Schiff, 1884)
 Pillnitz (Schiff, 1886), ein Raddampfer der Sächsischen Dampfschifffahrt
 Mirabelle von Pillnitz, eine Mirabellensorte
 eine bis 2012 als Pillnitz beziehungsweise Pillnitz I bezeichnete Motorfähre, siehe Anna (Schiff, 1930)